Beallsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Beallsville (Ohio)
Beallsville (Pennsylvania)